Jacobus, auch Iacobus, ist der Name folgender Personen:

 Jacobus (von Schwerin), Titularbischof von Constantia und Weihbischof im Bistum Schwerin
 Jacobus (Baumeister) († 1374), Baumeister
 Jacobus de Cessolis, italienischer Dominikaner, 14. Jahrhundert
 Jacobus de Dacia OFM (* um 1484; † 1566), dänischer Franziskaner, der ab 1542 als Missionar unter den Purépecha in Mexiko wirkte
 Jacobus de Partibus († 1465), französischer Arzt, vermuteter Verfasser eines Avicenna-Kommentars
 Jacobus de Teramo (ca. 1350–1417), italienischer Kanonist und Bischof
 Jacobus de Voragine (1230–1298), italienischer Dominikaner, Erzbischof und Schriftsteller
 Jacobus dictus magnus († um 1315), zweiter bekannter Bürgermeister von Dresden
 Jacobus Magdalius von Gouda, Dominikaner, Theologe und Dichter

Jacobus ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Jacobus (1859–1929), US-amerikanischer Sportjournalist und Roque-Spieler
 Fritz Jacobus (1885–1951), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Hans Jacobus (1923–2003), deutscher Journalist
 John M. Jacobus (1927–2017), US-amerikanischer Kunsthistoriker
 Mary Jacobus (* 1944), britische Literaturwissenschaftlerin

Weiteres:
 Grube Jacobus im Siegerland

Siehe auch:
 Jakob (Name), dort auch Jakobus